Rito Alto ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Rito Alto Creek, Fluss im Bundesstaat Colorado
 Rito Alto Lake, See im Bundesstaat Colorado
 Rito Alto Peak, Berg im Bundesstaat Colorado